Тростянецька сільська громада:
 Тростянецька сільська громада — громада у Волинській області
 Тростянецька сільська громада — громада у Львівській області